Mèdia o Imperi Mede, territori habitat pels medes
 Satrapia de Mèdia
 Mèdia (govern macedònic)
 Mèdia (regne)
 Mèdia Meridional 
 Mèdia Atropatene, regne
 Mèdia anglicisme per a mitjà de comunicació
 Media (Illinois)